Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1939/40 го́да  () — 19-й чемпионат Латвии по футболу, 13-й под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1939/1940
Футбол в Латвии в 1939 году
Футбол в Латвии в 1940 году